Maniraptoromorpha — клада тероподовых динозавров из группы целурозавров (в составе узловой клады Tyrannoraptora), включающая компсогнатид, манирапториформ и родственные им примитивные роды (такие как орнитолестес). 

Группу Maniraptoromorpha ввёл Андреа Кау в 2018 году, определив её как  кладу, включающую  (андский кондор), но не  (тираннозавр). Хендриккс и соавторы (2019) выделили менее инклюзивную кладу Neocoelurosauria, в которую включили только компсогнатид и манирапториформ.

Описание 
Кау (2018) выделяет следующие синапоморфии клады Maniraptoromorpha:

 киль/кили на телах шейных позвонков, идущих за эпистрофеем;
 отсутствие  в хвостовых позвонках (возврат к плезиоморфному для теропод состоянию признака);
 заметный дорсомедиальный отросток на полулунной запястной кости;
 выпуклый вентральный край лобковой ножки;
 субпрямоугольный дистальный конец большеберцовой кости;
 борозда вдоль заднего края проксимального конца малоберцовой кости.

Филогения и эволюция 
Судя по ископаемым остаткам базальных тираннозавроид процератозавра и килеска, живших  назад (средняя юра), к этому времени расхождение между кладами Tyrannosauroidea и Maniraptoromorpha уже произошло. Окаменелости примитивного представителя Maniraptoromorpha орнитолестеса происходят из отложений  (США) возрастом в  (верхняя юра).

Кладограмма согласно филогенетическому анализу 2020 года (Sayao et al., 2020):

Примечания 

Целурозавры